Бак может означать:

Топоним 
 Бак () — река на северо-западе Канады.
 Бак () — остров в составе Виргинских островов США.

Часть топонима 
 Баккан (вьетн. Bắc Kạn или Bắc Cạn) — провинция на севере Вьетнама.
 См. также «бага», «багу», «баку»

Персоналии 
 Бах, Алексей Николаевич (до крещения — Абрам Липманович Бак; 1857—1946) — биохимик, педагог, публицист, основоположник советской биохимической школы.
 Бак, Борис Аркадьевич (1897—1938) — деятель советских спецслужб.
 Бак, Брюс (род. 1946) — управляющий лондонским офисом американской юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, президент футбольного клуба «Челси».
 Бак, Ганс-Ульрих (1896—1976) — немецкий военачальник, генерал-майор вермахта, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Бак, Джордж (1796—1878) — английский военный моряк, путешественник, исследователь канадского севера, художник и натуралист.
 Бак, Дмитрий Петрович (род. 1961) — российский филолог и литературный критик, журналист, переводчик.
 Бак, Зенон Марсель (1903—1983) — бельгийский радиобиолог и изобретатель.
 Бак, Израиль (1792 или 1797—1874) — еврейский книгопечатник и издатель, создатель первой типографии в Иерусалиме.
 Бак, Крис (род. 1960) — американский аниматор, режиссёр и сценарист.
 Бак, Ларс (род. 1965) — датский программист.
 Бак, Ларс (род. 1980) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Бак, Линда (род. 1947) — американский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
 Бак, Луи (1882—1914) — французский футболист, серебряный призёр Олимпийских игр 1900.
 Бак, Мария Аркадьевна (? — ?) — деятель советских спецслужб, сестра Б. А. Бака и С. А. Бака.
 Бак, Натали (род. 1980) — австралийская фигуристка, выступавшая в танцах на льду.
 Бак, Ноуэл (род. 2005) — американский футболист.
 Бак, Оскар (1879—1963) — австрийско-нидерландский скрипач.
 Бак, Пер (1948—2002) — датский физик-теоретик.
 Бак, Перл (урождённая Сайденстрикер; 1892—1973) — американская писательница, лауреат Нобелевской премии.
 Бак, Питер (род. 1956) — гитарист, один из основателей и самый старший участник американской рок-группы R.E.M.
 Бак, Соломон Аркадьевич (1902—1940) — деятель советских спецслужб, брат Б. А. Бака.
 Бак, Станислав (1887—1970) — польский учёный, агрометеоролог, мелиоратор, гидротехник.
 Бак, Теодор (1808—1868) — французский юрист.
 Бак, Тимоти (1891—1973) — генеральный секретарь Коммунистической партии Канады (1929—1962).
 Бак, Фредерик (1924—2013) — канадский аниматор.
 :
  (1884—1950) — американский охотник, коллекционер диких животных, актёр, сценарист и кинопродюсер.
  (1887—1942) — американский бизнесмен и политик.
 Бак, Эрнст Эмиль Александр (1881—1959) — немецкий физик-экспериментатор.
 Бак, Юлиан Борисович (1860—1908) — инженер путей сообщения, общественный деятель, основатель и издатель газеты «Речь».

Имя 
 Бак — куница, персонаж мультфильмов «Ледниковый период 3: Эра динозавров» и «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно».

Аббревиатура 
БАК:
 Беспилотный авиационный комплекс
 Большой адронный коллайдер
 Биохимический анализ крови
 Буддийская ассоциация Китая
 Большой Алматинский канал
бак:
 Бомбардировочный авиационный корпус, например 1 бак

Другое 
 Бак — надстройка в носовой части палубы, доходящая до форштевня. Баком называют также и всю переднюю часть палубы (спереди от фок-мачты или носовой надстройки)
 Бак — название крупных ёмкостей для хранения или транспортировки жидкостей
 БАК — российская команда КВН
 Бак — денежная единица, использовавшаяся в королевстве Аннам.
 Бак — группа языков атлантической языковой семьи в Западной Африке.
Бак — группа спортсменов в академической гребле, которая отвечает за левую сторону.

См. также

Примечания